Сальвиáти () — итальянская фамилия.
 Сальвиати — флорентийско-римский род:
 Сальвиати, Бернардо (1508—1568) — итальянский кондотьер и кардинал.
 Сальвиати, Грегорио (1722—1794) — итальянский кардинал.
 Сальвиати, Кассандра (1531—?) — муза Ронсара.
 Сальвиати, Мария (1499—1543) — мать Козимо I, великого герцога Тосканского.
 Сальвиати, Франческо (1443—1478) — архиепископ Пизы.
 Сальвиати — семья венецианских мастеров-стеклоделов XIX века.
 Сальвиати, Антонио (1816—1890) —  итальянский мастер художественного стеклоделия, мозаичист. 
 Франческо Сальвиати (настоящая фамилия де Росси; 1510—1563) — итальянский живописец-маньерист.